USS Somerset ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos.

 , un vapor de ruedas botado y adquirido en 1862, y vendido en 1865; equipado con una batería, fue asignado a la escuadra este del golfo de la armada de la Unión; en 1862 capturó al buque británico Circassian; en 1866, el rejuvenecido Somerset comenzó su carrera como ferry en Nueva York hasta que fue retirado en 1914. 
  fue un buque a motor con casco de madera botado en 1917 alquilado por la Armada estadounidense desde abril a noviembre de 1918.
  fue un buque de carga de clase Alamosa, botado en 1945 dado de baja en diciembre de 1945.
  es un buque LPD de clase San Antonio, botado en 2012, en servicio desde 2014.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos